O FC Echallens é um clube de futebol com sede em Echallens, Suíça. A equipe compete na Swiss 1. Liga.

História 
O clube foi fundado em 1921.

Ligações externas 
 Sítio oficial

Echallens
Clubes de futebol fundados em 1921